Hassid ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hassid (1923–1950), polnischer Geiger
 William Z. Hassid (1897–1974), US-amerikanischer Biochemiker